Diese Liste der Nebenflüsse der Isel führt die Nebenflüsse der Isel auf. Insgesamt münden mehr als 80 Gewässer direkt in die Isel, die ausschließlich im Bezirk Lienz (Osttirol) fließt. Gemessen an ihrem Einzugsgebiet sind die Schwarzach, der Tauernbach und der Kalserbach die mit Abstand größten Nebenflüsse dieses Gletscherflusses.

Liste der Nebenflüsse 
Die Tabelle enthält im Einzelnen folgende Informationen:

Einzelnachweise

Weblinks 
 Naturschutzplan der Fließgewässerräume Tirols (PDF; 662 kB)

Isel
 
!Nebenflusse